Amelio Andino (1962. december 24. –) paraguayi nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Amelio Arístides Andino. Polgári foglalkozása pénzügyi asszisztens.

Pályafutása
. A Paraguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a Primera Divisón asszisztense. A nemzeti játékvezetéstől 2007-ben visszavonult.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Paraguayi labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt és az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi partbíráskodástól 2007-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon három csoportmérkőzésen Carlos Amarilla játékvezető állandó asszisztenseként szolgált. Selejtező mérkőzéseken a COMNEBOL zónában tevékenykedett. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

Copa América
A 2007-es Copa América labdarúgó tornán a COMNEBOL JB Carlos Amarilla mellett volt asszisztens.

Olimpiai játékok
A 2004. évi nyári olimpiai játékokon a FIFA JB Carlos Torres asszisztenseként foglalkoztatta.

Konföderációs kupa 
A 2005-ös konföderációs kupa rendezvényen a FIFA JB Carlos Amarilla asszisztenseként működött.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbíróként a kupadöntőn: 1.

Recopa Sudamericana

Sportvezetőként
2011-től a COMNEBOL JB tagja, a FIFA JB instruktora.

Források 
 

Paraguayi labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek